TNO peut faire référence à :
 Territoires du Nord-Ouest
 Territoire non organisé
 Théâtre du Nord-Ouest, théâtre d'art et d'essai à Paris
 Théâtre du Nouvel-Ontario, théâtre francophone en Ontario, Canada
 Objet transneptunien (anglais : trans-Neptunian object)
Code de l'ILS de l'aérodrome de Toussus-le-Noble
  (Organisation Néerlandaise pour la) Recherche Scientifique Appliquée.
 Tête nucléaire océanique
 Terra, Nostra, Organisation (T.N.O.), bande dessinée dont le scénario est de Jean-Claude Bartoll et le dessin de Franck Bonnet.
 The Night Of, une mini-série américaine créée par Richard Price et Steven Zaillian

Abréviation